De Serie B 1994/95 was de 63ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen in totaal twintig teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C (Chievo Verona, Como, Perugia en US Salernitana) en vier gedegradeerde uit de Serie A (Piacenza, Udinese, Atalanta Bergamo en US Lecce). De competitie begon op 4 september 1994 en eindigde op 11 juni 1995. Topscorer werd Giovanni Pisano van US Salernitana met 21 treffers.

Uitslagen
</div>

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Piacenza Calcio

Bijgaand een overzicht van de spelers van Piacenza Calcio, die in het seizoen 1994/95 onder leiding van trainer-coach Luigi Cagni de titel wonnen in de Serie B en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Serie A (seizoen 1995/1996).

Zie ook
Serie A 1994/95
Coppa Italia 1994/95

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1994/95